Попков, Валерий:
 Попков, Валерий Иванович (1908—1984) — советский физик-энергетик, академик АН СССР.
 Попков, Валерий Филиппович (род. 1961) — полковник, Герой Советского Союза.